masato – napój alkoholowy
 Masato – japońskie imię męskie:
 Masato (Kobayashi) – japoński kick-boxer